The End of Silence – via lunga di arrampicata sportiva in Germania
 The End of Silence – album della Rollins Band del 1992